Canberra kan syfta på:

 English Electric Canberra - ett brittiskt bombflygplan
 Martin B-57 Canberra - en amerikansk version av flygplanet

Geografi

Australien 

 Canberra, huvudstaden, Australian Capital Territory, 
 Australian Capital Territory, delstat, 

Robotskapade Australienförgreningar